( 1985) — білоруський шахматист, гросмейстер.
 Романенко Володимир Данилович — український хокеїст, захисник.
  ( 1945) — російський і радянський військовий діяч, генерал-майор.
 Романенко Володимир Пилипович — український вірусолог, академік Української академії аграрних наук.
 
  ( 1974) — російський релігійний діяч, архієпископ .

Сторінки зі списками однофамільців-тезок